Les Marchantiophytes ou Hépatiques (Marchantiophyta, Hepaticophyta ou Hepatophyta ou Hepaticae), forment le taxon des embryophytes (plantes terrestres) qui a conservé le plus de caractères « ancestraux » . 

Les Marchantiophytes comptent  dans le monde, dont 312 en France.

Étymologie 
Le terme Marchantiophyta vient de Marchantia (d'après Nicholas Marchant, un botaniste) et de φυτόν (phytón, « végétal »)

Description

Caractères généraux 
 

Les hépatiques sont généralement de petite taille et peu spectaculaires. 

Leur appareil végétatif est formé d'un large ruban chlorophyllien ramifié dichotomiquement et appliqué au substrat. Ce gamétophyte est constitué de deux couches de tissus différenciés. En coupe transversale on y voit plusieurs types de cellules parenchymateuses. La lame chlorophylienne de certaines hépatiques communes est aplatie, avec des lobes qui rappellent ceux du foie, d'où le nom vernaculaire d'hépatique. Cet aspect explique qu'elles ont été utilisées pour les maladies du foie en vertu de la théorie des signatures.

Synapomorphies 
Leurs principales synapomorphies (caractères dérivés propres) sont : 
 présence d'inclusions lipidiques appelées oléocorps (ce sont des gouttelettes d'huile contenant des terpénoïdes à la fonction débattue)
 synthèse d'acide lunularique
 perte des stomates au profit de pores aériens

Écologie

Habitat 
Elles colonisent des milieux humides et ombragés comme les troncs ou les branches des arbres, milieux pierreux ou sols proches de sources, cours d'eau, mares. Elles sont parfois subaquatiques.

Épiphytisme 
Les Hépatiques sont une des constituantes de la Bryoflore épiphyte corticole (ou foliicole en zone tropicale humide). 
Parmi les éphiphytes, on trouve par exemple :
 Des espèces assez fréquemment corticoles Frullania dilata, Radula complanata, Leujeunea carvifolia et quelques espèces de Metzgeria  (Metzgeria furcata, Metzgeria conjugata, etc.).
 Des espèces plus rarement corticoles (espèces accessoirement corticoles) ; Porella arboris-vitae, Porella platyphylla, Frullania tamarisci ou corticoles rares ou très localisées : Cololejeunea minutissima (euryméditerranéo-atlantique strictement littorale), etc.

Symbioses 
Une grande partie des hépatiques sont mycorhizées par des champignons (Glomerales), ce qui permet aussi probablement à certaines d'entre elles de mieux survivre dans les écosystèmes froids (toundra, taïga et localement en Antarctique).

Systématique 
Dans l'ancienne classification, elles étaient séparées en : 

 Marchantioïdes (hépatiques à thalle complexe)
 Jungermannioïdes anacrogynes (hépatiques thalloïdes simples)
 Jungermannioïdes acrogynes (hépatiques à feuilles)

Dans la nouvelle classification, les Marchantiophytes sont dividés en 3 classe :

 Haplomitriopsida
 Jungermanniopsida
 Marchantiopsida

Haplomitriopsida

Marchantiopsida 
Les Marchantiopsida constituent la lignée la plus primitive et comprend environ .

Leur morphologie est de type thalloïde (thalle opaque et souvent épais), leur face inférieure est en contact avec le substrat et possède des structures unicellulaires, les rhizoïdes, leur permettant de se fixer au substrat. Leur croissance est dichotome et due à des cellules apicales (il n'y a pas de méristème).Ils ne possèdent pas de stomates mais des pores aérifères ouverts en permanence. Ces pores débouchent dans une chambre aérifère permettant ainsi la respiration et la photosynthèse. Il n'y a pas non plus de tissus conducteurs vrais, la conduction a lieu de cellule à cellule.

Reproduction :
 Asexuée (majoritaire): multiplication végétative grâce à des corbeilles à propagules.
 Sexuée (quand les conditions sont favorables) : apparition de structures qui vont porter les archégones et les anthéridies sur leurs faces inférieures. La fécondation est zoïdogame. Cela va déboucher sur la production d'un embryon puis d'un sporophyte très réduit qui va ressembler à l'embryon et qui va rester fixé au gamétophyte. Il comprend une capsule sporogène où va avoir lieu la méiose. La capsule s'ouvre par déchirement. La phase dominante est la phase gamétophytique haploïde (n).

Jungermanniopsida  
La classe des Jungermanniopsida comprend environ . Ces espèces ressemblent extérieurement aux Bryopsida, constituant des axes feuillés à insertion bilatérale ramifiée. Elles s’en distinguent par quelques caractères macroscopique : sporophyte possédant une soie hyaline et couronné par une capsule sans péristome ni opercule, absence de coiffe, symétrie dorso-ventrale des tiges feuillées. Beaucoup d'espèces étant couchées sur un substrat (formant un thalle translucide, peu épais), il s'ensuit que la ligne de feuilles en position ventrale (vers le sol), d’où partent généralement aussi les rhizoïdes, soit ne porte plus du tout de feuilles, soit porte des feuilles plus ou moins réduites (nommées « amphigastres »).

Le gamétophyte est un axe cylindrique rampant qui porte des excroissances ou lobes de plusieurs types : dorsaux, latéraux, grand lobe ventral .

Le sporophyte est plus volumineux, il est constitué d'un suspenseur : la soie et d'une capsule terminale qui s'ouvre par 4 valves (synapomorphie du groupe) .

Classification 
Selon  :
 division Marchantiophyta
 classe Haplomitriopsida
 sous-classe Haplomitriidae
 sous-classe Treubiidae
 classe Jungermanniopsida 
 sous-classe Jungermanniidae
 sous-classe Metzgeriidae 
 sous-classe Pelliidae
 classe Marchantiopsida
 sous-classe Blasiidae
 sous-classe Marchantiidae 

Selon NCBI :
 division Marchantiophyta
 super-classe I   
 classe Haplomitriopsida
 ordre Haplomitriales
 classe Treubiopsida
 ordre Treubiales
 super-classe II
 classe Blasiopsida
 ordre Blasiales
 classe Marchantiopsida
 sous-classe Marchantiidae
 ordre Marchantiales
 ordre Monocleales
 ordre Ricciales
 sous-classe Sphaerocarpidae
 ordre Sphaerocarpales
 super-classe III
 classe Fossombroniopsida
 ordre Fossombroniales
 classe Pallaviciniiopsida
 ordre Hymenophytales
 ordre Pallaviciniiales
 classe Pelliopsida
 ordre Pelliales
 super-classe IV
 classe Jungermanniopsida
 sous-classe Jungermanniidae
 super-ordre Jungermannianae
 ordre Jungermanniales
 super-ordre Porellanae
 ordre Porellales
 sous-classe Metzgeriidae
 ordre Aneurales
 ordre Metzgeriales
 sous-classe Pleuroziidae
 ordre Pleuroziales

Selon une autre source :
 Haplomitriopsida
 Haplomitriales
 Treubiales
 Jungermanniopsida
 Jungermanniales
 Metzgeriales
 Marchantiopsida
 Blasiales
 Marchantiales
 Sphaerocarpales

Selon une autre source :
 Marchantiales
 Jungermanniales
 Calobryales
 Metzgeriales
 Sphaerocarpales

Galerie 

Quelques images illustrant la diversité des hépatiques :

Voir aussi

Articles connexes 
 Bryologie
 Bryophyte
 Thalle

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 LiToL: Assembling the Liverwort Tree of Life

Notes et références 

Marchantiophyta
Division de plantes (nom scientifique)